Алексей Иванович Захарьин (02.03.1902 — 1972) — советский организатор промышленного производства, лауреат Сталинской премии.

Родился в с. Папузы Карсунского уезда Симбирской губернии.

Окончил Ленинградский политехнический институт (1926).

В 1925—1942 гг. работал на Ленинградском металлическом заводе: архивариус склада чертежей, нормировщик, начальник цеха, главный технолог, главный инженер.

В 1942—1945 гг. директор завода «Большевик» (Ленинград). Организовал производство танковой и корабельной брони, реактивных установок и мощных снарядов М-3 1 на базе шести эвакуированных цехов Ижорского завода.

В 1945—1964 главный инженер, заместитель директора Кировского завода. Участвовал в создании первой в мире промышленной газовой центрифуги для разделения изотопов урана и организации её серийного производства.

Участвовал в конструкторских работах и организации серийного выпуска трелёвочного трактора, машин для строительства ленинградского метрополитена (1947), проката легированных сталей сложного профиля, антарктических вездеходов «Пингвин», и т. д.

Один из руководителей создания турбинных установок для атомного ледокола «Ленин» (1957), конструкторской разработки (1962) и серийного выпуска тракторов К-700.

Сталинская премия (1951). Ленинская премия (1965). Награждён орденами (в т. ч. орденом Красной Звезды, январь 1942) и медалями.

Источники 
 История производственного объединения «Кировский завод» в иллюстрациях. Л.. 1981.
 Машиностроение и металлургия Кировского завода. Л.. 1970
 Блокада Ленинграда. Аркадий Иванович Мелуа. Изд-во «Гуманистика», 1999 — Всего страниц: 671
 Инженеры Санкт-Петербурга. Аркадий Иванович Мелуа. Изд-во Междунар. фонда истории науки, 1996 — Всего страниц: 814
 ОЛ51
 ОЛ44  
 ОТКЗ57 

Персоналии:Кировский завод
Персоналии:Обуховский завод
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета